

Sigle 
 MRO – acronimo per Mars Reconnaissance Orbiter, sonda spaziale della NASA
 MRO – acronimo per Maintenance, Repair and Overhaul, industria per i servizi di manutenzione di aeromobili

 MRO – acronimo di Main Refinancing Operations, tasso sulle operazioni di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea

Codici 
 MRO – codice valutario ISO 4217 dell'Ouguiya mauritana, valuta della Mauritania